Marcelo Valle Silveira Mello (* 9. August 1985 in Brasília) ist ein brasilianischer Sicherheitshacker. Er wurde 2018 während der Operação Bravata wegen Anstiftung zu Gewalt verhaftet. Derzeit verbüßt er eine 41-jährige Haftstrafe.

Mello, ein ehemaliger IT-Student, förderte seit 2005, als er im sozialen Netzwerk Orkut aktiv war, Gewaltakte und die Veröffentlichung von Bildern von Mord und Pädophilie. 2009 war er der erste Brasilianer, der sich öffentlich im Internet für Verbrechen, die durch Hass und Rassismus motiviert sind, einsetzte und deswegen angeklagt wurde. Er wurde zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt, blieb jedoch auf freiem Fuß, da seine Anwälte auf Geisteskrankheit plädierten. Er hatte angeblich Kontakt zu Wellington Menezes de Oliveira, der beim Amoklauf von Realengo 2011 12 Kinder an der städtischen Schule Tasso da Silveira in Realengo, Rio de Janeiro, tötete.

Mello wurde 2012 verhaftet, 2013 freigelassen und 2018 erneut inhaftiert, als er in Curitiba lebte. 
Er bedrohte und attackierte mehrere Jahre lang die Argentinierin Dolores Aronovich, eine Professorin an der Bundesuniversität von Ceará, die Mellos Praktiken anprangerte. Die Aktionen von Aronovich waren Auslöser für das Gesetz 13.642/2018, bekannt als Lei Lola, das 2018 verabschiedet wurde und die Bundespolizei ermächtigte, Frauenfeindlichkeit im Internet zu untersuchen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Hacker (Computersicherheit)
Kriminalfall in Brasilien
Brasilianer
Geboren 1985
Mann